Пу́лькин — русская фамилия. Известные носители:

 Пулькин, Василий Андреевич (1922—1987) — вепсский писатель, литератор, педагог.
 Пулькин, Виктор Иванович (1941—2008) — писатель, фольклорист, заслуженный деятель культуры Республики Карелия (1992).
 Пулькин, Григорий Степанович (1916—1945) — кузнец артиллерийской батареи 28-го артиллерийского полка 19-го стрелкового корпуса 7-й армии, красноармеец, Герой Советского Союза.
 Пулькин, Иван Иванович (1903—1941) — русский советский поэт, член «Сообщества Приблизительно Равных» (ЭСПЕРО).